Parpelleig, tancament i obertura ràpida de les parpelles.
 Pampallugueig, efecte que es presenta a causa que la imatge de televisió es representa de forma discontínua.
 Parpelleig (Doctor Who), episodi de la sèrie 3x10 de la cèlebre sèrie britànica Doctor Who.